Era un membro del gruppo J-pop Morning Musume dal 2002, quando ha vinto la sesta audizione del gruppo insieme a Sayumi Michishige, Reina Tanaka e Miki Fujimoto. Ha debuttato nel singolo Shabondama e il suo primo album è stato Ai no Dai 6 Kan.

Ha posato per sei photobook, il più recente dei quale nel 2007.
Ha partecipato regolarmente nei due varietà dell'Hello! Project, Hello! Morning e Haromoni@ fino alla loro chiusura.

Biografia 
Kamei Eri, passa le Love Audition 2002 entrando nelle Morning Musume come membro della sesta generazione.

Debutta con il singolo Shabondama, ma fa la sua prima completa apparizione con il sesto album del gruppo:  Ai no Dai 6 Kan.

Nel gennaio 2003 entra nel sottogruppo Morning Musume Sakura Gumi e incide due singoli. Eri resterà nel sottogruppo fino all'inattività.

Nel 2004 Kamei Eri entra nella Shuffle Unit All!Stars, dell'Hello!Project.

Inizialmente, Kamei, aveva lottato molto per crearsi un'immagine. Ha ottenuto la sua grande occasione nel 2005, nel ruolo di Elizabeth Kyamei, un'inviata giornalista dell'Hello!Project, riuscendo a uscire dal suo guscio e mostrando la sua comicità.
Da allora Eri, ha affrontato una serie di ruoli comici, molto apprezzati, come la parodia di Yon-sama.

È stato annunciato, l'8 agosto 2010, che Kamei Eri, avrebbe lasciato le Morning Musume e l'Hello!Project

Il giorno stesso, Tsunku scrisse sul suo blog che Eri lasciava le Momusu, per curare la sua dermatite.

Altri progetti 
Eri ha deciso di diventare una donna d'affari. Con l'aiuto del padre ha aperto un ristorante in Odaiba, Tokyo chiamato " Kamei-do".
Questa decisione ha lasciato perplessi i suoi fan, sicuri del suo ritorno come Idol, dato che Tsunku aveva scritto che la sua terapia era finita. La ragazza ha stupito tutti, scegliendo una via diversa... Ganbatte Kame-chan!

Collegamenti esterni 
 

Hello! Project